El término Jorge Soto puede hacer referencia a:
 Jorge Soto Carballo, Prof. Dr. universitario;
 Jorge Soto Gómez, futbolista peruano;
 Jorge Francisco Soto, artista uruguayo;
 Jorge Soto Acebal, pintor argentino;
 Jorge Soto Del Corral, legislador, maestro y jurisconsulto colombiano;
 Jorge Armando Soto, actor colombiano.